Хлорид молибдена(V) — неорганическое соединение, соль металла молибдена и соляной кислоты с формулой MoCl, чёрные гигроскопичные кристаллы, реагирует с водой.

Получение 

 Реакция порошкообразного молибдена и хлора:

 Действие тетрахлорметана на оксид молибдена(VI):

Физические свойства 

Хлорид молибдена(V) образует чёрные гигроскопичные кристаллы моноклинной сингонии, пространственная группа C 2/m, параметры ячейки a = 1,731 нм, b = 1,781 нм, c = 0,6079 нм, β = 95,7°, Z = 12.

Растворяется в диэтиловом эфире, спиртах, тетрахлорметане, хлороформе, дихлорэтане.

Химические свойства 

 При сильном нагревании (в пара́х) в инертной атмосфере разлагается:

 Реагирует с влагой воздуха:

 Реагирует с водой:

 Реагирует с концентрированной горячей азотной кислотой:

 Реагирует с концентрированными щелочами:

 Окисляется при нагревании кислородом воздуха:

 Восстанавливается водородом до молибдена при 900 °C и до хлорида молибдена(III) при 250 °C:

 При восстановлении алюминием в эфирном растворе под давлением монооксида углерода образуется гексакарбонил молибдена:

 Восстанавливается иодоводородом до иодида молибдена(IV):

 При растворении в сжиженном сернистом газе образует оксохлорид:

 Восстанавливается сульфидом натрия до дисульфида молибдена:

Применение 
 Получение порошков молибдена.
 Нанесение покрытия молибдена на неметаллические поверхности.

Литература 
 
 
 
 
 

молибдена